2 cieki w Polsce:
 Chwaliszówka – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Chwaliszówka – potok, dopływ Strzegomki

Zobacz też 
 Chwaliszów